The Weakest Link (Часто називають просто Слабка ланка) — телевізійна гра, що вперше з'явилася у Великій Британії на BBC Two 14 серпня 2000 року. Оригінальна, британська версія шоу кондиціювання по всьому світу на BBC Entertainment та використані для повітря BBC America. Формат був ліцензований в усьому світі, і багато країн, які виробляють свою серію «The Weakest Link». Як і в оригінальній британській версії, усі ведучі носять чорний одяг (а іноді й темні кольори з чорним). В більшості версій ведучі — жіночої статі, що знову робить їх схожими на британський оригінал гри. Записи показують, почалося з Елстрі об'єкта BBC, але були переведені в 2009 році в Глазго і BBC Pacific Quay студії центру. 25 вересня 2001 року в Росії на «Першому каналі» (до 1 вересня 2002 — ГРТ) вийшла в ефір російська версія гри «The Weakest Link» (в Росії вона називалась «Слабое звено»). Ведучою була Марія Кисельова (2001-2005 та з 2020 року), і лише один раз — 28 грудня 2002 року — ведучим був Леонід Якубович.

Телевізійні програми
Телепередачі_BBC